Olof Celsius henviser til:

 Olof Celsius den ældre (1670-1756) - svensk botaniker, sprogforsker og præst
 Olof Celsius den yngre (1716-1794) - svensk embedsmand, kirkemand, politiker og historiker